Роман II Молодший
 Роман II (молдавський господар)